Варжинья () — микрорегион в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Юг и юго-запад штата Минас-Жерайс. Население составляет 	441 060	 человек (на 2010 год). Площадь — 	7 606,267	 км². Плотность населения — 	57,99	 чел./км².

Демография 						
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население микрорегиона составляет:

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 2 986 184 876,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 6986,46 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,783 (данные: Программа развития ООН).

Состав микрорегиона 
В составе микрорегиона включены следующие муниципалитеты:
 Боа-Эсперанса
 Кампанья
 Кампу-ду-Мею
 Кампус-Жерайс
 Карму-да-Кашуэйра
 Кокейрал
 Элой-Мендис
 Гуапе
 Илисинеа
 Монсеньор-Паулу
 Сантана-да-Варжен
 Сан-Бенту-Абади
 Сан-Томе-дас-Летрас
 Трес-Корасойнс
 Трес-Понтас
 Варжинья

Микрорегионы штата Минас-Жерайс